Skåra kan syfta på följande platser:

 Skåra (bergspass i Norge, Aust-Agder fylke, Iveland), 
 Skåra (bergspass i Norge, Aust-Agder fylke, Åmli kommun), 
 Skåra (bergspass i Norge, Sogn og Fjordane fylke, Høyanger), 
 Skåra (bergspass i Norge, Sogn og Fjordane fylke, Vågsøy), 
 Skåra (bergspass i Norge, Sogn og Fjordane fylke, Askvoll), 
 Skåra (bergspass i Norge, Troms fylke, Bardu, lat 68,82, long 18,39), 
 Skåra (bergspass i Norge, Troms fylke, Bardu, lat 68,75, long 18,52), 
 Skåra (bergspass i Norge, Troms fylke, Bardu, lat 68,72, long 18,67), 
 Skåra (bergspass i Norge, Finnmark fylke), Sør-Varanger, 
 Skåra (kulle i Norge, Oppland fylke), Sør-Fron, 
 Skåra (kulle i Norge, Sør-Trøndelag fylke), Rissa, 
 Skåra (klippa), Møre og Romsdal fylke, Sandøy,

Se även
Skara (olika betydelser)
Skårå